Härkäjärvi kan syfta på:

Finland
Härkäjärvi (sjö i Lappland), sjö i Kolari kommun,  (22 ha)
Härkäjärvi (sjö i Enare, Lappland), sjö i Enare,  (41 ha)
Härkäjärvi (sjö i Södra Savolax), sjö i Kangasniemi,  (5,7 km²)

Sverige
Härkäjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (20,5 ha)
Härkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749870-175990), sjö i Kiruna kommun, 
Härkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750233-172768), sjö i Kiruna kommun,  (18,1 ha)
Härkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754797-173976), sjö i Kiruna kommun,  (7,73 ha)
Härkäjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (36,5 ha)
Ylinen Härkäjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (8,98 ha)

Se även
Oxsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn